De stad Nijmegen, hoofdplaats van de gemeente Nijmegen, telt .... gemeentelijke monumenten (20 april 2013).

Voor een overzicht van alle gemeentelijke monumenten in de gemeente Nijmegen, zie lijst van gemeentelijke monumenten in Nijmegen (gemeente).

Stadsdeel Nijmegen Centrum-Benedenstad 

Het stadsdeel Nijmegen Centrum-Benedenstad telt de meeste gemeentelijke monumenten. 
Deze zijn in een aparte lijst opgenomen, zie Lijst van gemeentelijke monumenten in Nijmegen stadsdeel Centrum-Benedenstad

Overige stadsdelen van de plaats Nijmegen

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Nijmegen (gemeente) voor andere plaatsen in de gemeente.
 Lijst van rijksmonumenten in Nijmegen (plaats) voor rijksmonumenten.
 Lijst van oorlogsmonumenten in Nijmegen

 
Nijmegen (plaats)